

Топоніми 
 Грузинський — селище в Зеленодольському районі Татарстану.

Особи 
 Грузинський Дмитро Юлонович (1803—1845) — грузинський князь з царської династії Багратіонів.
 Грузинський Олександр Сергійович — український філолог.